Jacek Lipowczan – malarz
 Karol Lipowczan – działacz spółdzielczy
 Paweł Lipowczan – pilot